Ибекс — одно из названий альпийского горного козла. Также может означать:

Топонимы
 Ибекс — пещера в Гибралтаре.
  — долина в Юконе (Канада).
  — гора в Юконе (Канада).

IBEX, Ibex
 IBEX — американский научно-исследовательский спутник.
  — японская авиакомпания.
 IBEX 35 — ключевой испанский фондовый индекс.
 Ibex — ливерпульская муз. группа, в которой в августе—октябре 1969 г. пел Фредди Меркьюри.
 Intrepid Ibex — версия Ubuntu (2008—2010).